Игорь Комаро́в:
 Комаров, Игорь Алексеевич (1927—1981) — советский пианист, профессор Ленинградской консерватории. Заслуженный артист РСФСР.
 Комаров, Игорь Анатольевич (род. 1964) — российский управленец, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе с 2018 года.
 Комаров, Игорь Владимирович (род. 1960) — советский футболист, полузащитник и нападающий.
 Комаров, Игорь Владимирович (1942—2009) — советский и российский физик-теоретик, доктор физик-математических наук, профессор.
 Комаров, Игорь Никитич (1933—1992) — советский актёр театра и кино, работавший в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.